Agenciana puede referirse a:
 el nombre común de la planta Gentiana lutea;
 el nombre común de la planta Teucrium pseudochamaepitys.